Nádasdi Péter, ifjabb Veres Péter (1920-1976) újságíró, író, Veres Péter író, politikus fia
 Nádasdi Péter (1977) színész